

Patronymes 
Tourtchine (masculin ; ) ou Tourtchina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Igor Tourtchine (1936-1993), entraîneur de handball soviétique
 Zinaïda Tourtchina (1946-), handballeuse soviétique

Voir aussi 
 John B. Turchin (1821-1901), immigré russe, officier de l'armée de l'Union durant la guerre de Sécession

Patronyme russe